Luis López peut désigner :
 Luis López (1758-1831), diplomate vénézuélien ;
 Luis López (1962-), footballeur espagnol ;
 Luis López (1979-), athlète colombien, spécialiste de la marche ;
 Luis López (1997-), coureur cycliste hondurien ;
 Luis López (1973-), professeur d'université et homme politique vénézuélien ;
 Luis López (1993-), footballeur hondurien ;
 Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (1978-), mieux connu sous son nom de scène Luis Fonsi, chanteur portoricain ;
 Luis Arturo González López (1900-1965), personnalité politique guatémaltèque.